142 киломе́тр — остановочный пункт Ярославского региона Северной железной дороги на линии Москва-Ярославская — Ярославль-Главный. Находится в Скоблевском сельском округе Рязанцевского сельского поселения Переславского района Ярославской области. Именуется по расстоянию от Москвы-Ярославской.

Остановочный пункт расположен на двухпутном электрифицированном перегоне Балакирево — Берендеево. Представлен двумя боковыми посадочными платформами, расположенными симметрично друг напротив друга. Платформы оснащены пандусами, освещением, перилами.

Вблизи остановочного пункта находится жилое здание, официально именуемое железнодорожный дом 142 км.

На расстоянии около 0,5 км к западу от остановочного пункта расположена деревня Василисино Скоблевского сельского округа; на расстоянии около 1 км к югу — населённый пункт Волчья Гора, официально именуемый «Второй участок села Берендеева».

До 2010-х годов остановочный пункт 142 километр не имел полноценных платформ. Для посадки/высадки пассажиров использовались положенные вдоль путей бетонные плиты. Значительная разница в высотах между поверхностью плит и подножками дверей электропоездов создавала неудобство для пассажиров, особенно для детей. Строительство полноценных платформ было осуществлено благодаря активной гражданской позиции жителя Волчьей Горы Николая Сидорова.

Движение поездов 
На платформе 142 км имеют остановку все пригородные поезда, курсирующие на участке Александров I — Ярославль-Главный. По состоянию на май 2021 года — 3 пары поездов в сутки.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области
 142 км (платформа Рязанского направления)
 142 км (платформа БМО)

Примечания

Ссылки 
 
 
 142 км на osm.sbin.ru
 Ост. п. 142 км в атласе Владимирской области и прилегающих территорий.

Остановочные пункты Ярославского региона Северной железной дороги
Переславский район